Семениха — название ряда населённых пунктов в России.

 Семениха — деревня в Сямженском районе Вологодской области.
 Семениха — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Семениха — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Семениха — деревня в Шарьинском районе Костромской области.